WSL est l'acronyme de :
 World Surf League, une entreprise américaine chargée de l'organisation de toutes les compétitions professionnelles de surf dans le monde.
 Windows Subsystem for Linux, une fonctionnalité de Microsoft Windows permettant d'exécuter des applications Linux.
 Wald, Schnee und Landschaft, institut fédéral suisse de recherche sur la forêt, la neige et le paysage.